Fattore (fattore produttivo) – in economia, ogni bene o servizio usato da un'azienda nella sua produzione
 Fattore – in matematica, termine di una moltiplicazione
 Fattore – in statistica, sinonimo di variabile indipendente
 Fattore – chi gestisce una fattoria
 Mario Fattore (1975) – atleta italiano